Lortkipanidse ist der Name folgender Personen:

 Dawit Lortkipanidse (* 1963), georgischer Paläoanthropologe
 Niko Lortkipanidse (1880–1944), georgischer Schriftsteller
 Otar Lortkipanidse (1930–2002), georgischer Archäologe
 Russudan Lortkipanidse (* 1947), sowjetisch-georgische Architektin, Hochschullehrerin und Diplomatin
 Wascha Lortkipanidse (* 1949), georgischer Politiker